Kanton Arras-1
 Kanton Arras-2
 Kanton Arras-3
 kanton Arras-Ouest, voormalig kanton
 kanton Arras-Nord, voormalig kanton
 kanton Arras-Sud, voormalig kanton